Фонд «Иску́сство жи́зни» () — международная некоммерческая () неправительственная образовательная организация. Основа в 1981 году в Индии гуру Шри Шри Рави Шанкаром ().  Зарегистрирована в 1995 году в Санта-Барбаре (штат Калифорния). На 2012 год руководителем является Джеф Хук ().

Организация «Искусство жизни» осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах мира.

Религиозное учение «Искусство жизни» () представляет собой смесь индуизма и нью-эйджа.

Структура организации 
Фонд «Искусство жизни» самопозиционируется как одна из крупнейших организаций, существующих на добровольческой основе. Международный центр «Искусства жизни» находится в Бангалоре. В мировом масштабе организация действует как Фонд «Искусство жизни», основанный в 1989 году в США и Германии. Позднее во многих странах мира были учреждены местные отделения фонда. В России «Искусство жизни» проводит свои программы с 2001 года и представлено обществом с ограниченной ответственностью «Искусство жизни». В России «Искусство жизни» осуществляет платное обучение «очищению» и «совершенствованию» в три этапа (курса).

По официальной информации, организационная структура «Искусства жизни» включает в себя Совет попечителей, действующий в течение двух лет. Две трети его членов сменяется каждые два года. Все учителя и бывшие члены совета имеют возможность баллотироваться в новый Совет. Также предусмотрена деятельность Консультативного Совета, который отслеживает и направляет деятельность организации. За финансовой отчетностью организации постоянно наблюдает внешний аудитор. Для членов Совета не предусмотрено начисление зарплаты — лишь компенсация необходимых затрат.

Большинство инструкторов и сотрудников этой организации являются добровольцами. В центре «Искусство жизни» в России на сегодняшний день насчитывается около 850 инструкторов-волонтеров, которые проводят курсы по развитию лидерских способностей, коммуникабельности, снятию напряжения и стресса.

Деятельность фонда «Искусство жизни» 
Согласно пресс-релизу 2007 года, фонд «Искусство жизни» занимается:
 обучением запатентованной Шри Шри Рави Шанкаром () технике дыхания «Сударшан крийя» ;
 проводит антистрессовые курсы для людей любого возраста, а также занимается гуманитарной деятельностью (улаживание конфликтов, помощь социально незащищенным слоям населения, поддержка людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях).

Сударшан крия 
Шри Шри Рави Шанкар разработал и запатентовал дыхательную технику «Сударшан Крия».

Дыхательные упражнения «Сударшан крия» относятся к технике пранаямы и практикуются для борьбы со стрессом и депрессией. Эта техника может использоваться при меланхолии для улучшения самочувствия, которое происходит, вероятно, благодаря насыщению крови кислородом при гипервентиляции лёгких.

Гуманитарные проекты 
«Искусство жизни» оказывает помощь слаборазвитым странам: строит школы, больницы, обучает молодежь профессиям. Также организация помогает пострадавшим в стихийных бедствиях и социальных конфликтах. В частности, её волонтеры оказали помощь в реабилитации пострадавших после цунами в Индонезии, теракта в Беслане, помогали в Ираке, Югославии и других горячих точках. В 2008 году организация оказывала помощь жертвам землетрясения в Китае.

В тюрьмах африканских стран «Искусство жизни» проводило недельные курсы йоги и дыхательной практики с заключёнными, с целью научить их контролировать агрессию, что по мнению авторов курса должно улучшить социальные взаимодействия среди заключённых.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 

 на других языках

Ссылки 

 Bårdsen Tøllefsen I. Art of Living Foundation // The World Religions & Spirituality Project, 08.10.2016

Международные благотворительные организации
Религиозные международные организации
Международные организации здравоохранения
Индуизм в России
Нью-эйдж